Summer Rain se puede referir a:

Personas 
 Summer Rain Rutler, hija de la cantante Christina Aguilera y Matt Rutler.

Cultura

Cine 
 Summer Rain, película.

Música 
 Summer Rain es una canción de la cantante estadounidense Belinda Carlisle perteneciente al álbum Runaway Horses
 Summer Rain es un single/canción bonus limitada del grupo U2 del año 2000.
 Summer Rain es el álbum debut de la cantante Elena Iturrieta (también conocida como ëLë o ELE) del año 2014.